Tersandro pode se referir a:

Mitologia grega 
 Tersandro, rei de Tebas, filho de Polínice, tornou-se rei após a vitória dos Epigoni
 Tersandro (filho de Sísifo), cujos filhos foram adotados por Atamante (irmão de Sísifo), rei de Orcômeno na Beócia, quando este achou que não tinha mais descendentes homens, mas depois que descobriram que Frixo havia sobrevivido, eles devolveram o reino e fundaram duas cidades
 Tersandro (filho de Agamedides), descendente de Hércacles, cujas filhas gêmeas Látria e Anaxandra se casaram com Eurístenes e Procles

Desambiguação